Санрајз има више значења:
 Санрајз (Аљаска)
 Санрајз (Флорида)